Pinjin alakban Zhang Bing:
 Csang Ping (1969) olimpiai bronzérmes kínai sportlövő

Pinjin alakban Zhang Ping:
 Csang Ping (1946) kínai politikus
 Csang Ping (1982) olimpiai bajnok kínai röplabdázónő